Siergiej Abramow – rosyjski ekonomista, promoskiewski polityk czeczeński.
 Siergiej Abramow – rosyjski hokeista, reprezentant Rosji, olimpijczyk. Trener hokejowy.
 Siergiej Abramow – radziecki pisarz, dziennikarz i kolarz.
 Siergiej Abramow – radziecki cybernetyk